Superdivision du Burkina Faso (2010) był 48. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Burkina Faso. Tytuł obroniła drużyna ASFA Yennenga Wagadugu.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
 25 września 2010, Stadion Miejski, Wagadugu:
US Wagadugu 3 - 1 RC Kadiogo Wagadugu 
 2 października 2010, Stadion 4 Sierpnia, Wagadugu:
RC Kadiogo Wagadugu 1 - 2 US Wagadugu

Do ligi Superdivision awansował zespół US Wagadugu, natomiast klub Rail Club du Kadiogo z niej spadł.

Zobacz też 
 Superdivision

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Burkinie Faso